Lanzedelly ist der Familienname folgender Personen:

 August Lanzedelly (1845–1918), österreichischer Lithograf 

 Karl Lanzedelly (1815–1865), österreichischer Lithograf, Maler und Drucker